Fodbold i Danmark 2014-15 giver et hurtigt overblik over resultaterne i dansk fodbold i sæsonen 2014-15.

Herre

Superligaen

1. division

2. division

Øst

Vest

U/19

Liga

Division

U/17

Liga

Division

Europa

Kvinder

Elitedivisionen

1. division

Europa

UEFA Champions League

UEFA Europa League

Landshold

Herre A-landshold

Kampe i 2014 (H)

Kampe i 2015 (H)

UEFA Euro 2016

Herre U/21

Kampe i 2014 - U/21 (H)

Kampe i 2015 - U/21 (H)

Referencer 

Fodbold i Danmark efter sæson
Fodboldsæson 2014-15